szundanéz nyelv
 szundanéz nép